Orial is de naam van twee historische merken van motorfietsen:

 Orial (Lyon)
 Orial (Neurenberg)